

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Zwoleń, une ville et le siège administratif de la gmina de Zwoleń et du powiat de Zwoleń
 Zwoleń est un village dans la powiat de Gostynin